

Aziende 
Scavolini, azienda di cucine
Valter Scavolini, imprenditore fondatore dell'omonima azienda

Sport 
Victoria Libertas Pesaro, squadra di basket conosciuta anche come Scavolini Pesaro
Robursport Volley Pesaro, squadra di pallavolo

Cinema 
Romano Scavolini, regista italiano
Sauro Scavolini, regista italiano